Deinias ist der Name folgender Personen:

 Deinias (Maler), gehörte zu den ältesten griechischen Malern
 Deinias (Stratege), Stratege des Kassandros um 317 v. Chr.
 Deinias (Historiker) (Deinias von Argos), Historiker von Argos, 3. Jahrhundert v. Chr.
 Deinias (Philosoph), Philosoph in Sikyon um 255 v. Chr., am Sturze des Tyrannen Abantidas beteiligt
 Decius Albinus Deinias, hoher Beamter unter Theodosius I.